Les Gastrotriches /gastrotriʃ/ (du grec gaster, gastro-, « ventre », et thriks, trikho-, « cheveu ») sont de petits vers méiobenthiques acœlomés de  à  de long. Ils font partie de la « faune interstitielle » qui habite le sable et le gravier.

Anatomie 
Ces bilatériens sont recouverts d'une cuticule non chitineuse, parfois ornementée. Ils présentent un tube digestif rectiligne de la bouche à l'anus, avec un pharynx chargé de propulser les aliments vers l'intestin. Quelques espèces possèdent des protonéphridies pour leur excrétion. Il n'y a ni système respiratoire ni système circulatoire, mais certains gastrotriches possèdent de l'hémoglobine. Le système nerveux est bien développé avec un système de soies sensorielles. Le cerveau est constitué de deux lobes reliés dorsalement par une commissure. Deux cordons nerveux ventraux parcourent de chaque côté le corps de l'animal. Leurs corps est couvert de cils vibratiles, notamment autour de la bouche et sur leur face ventrale. 2 à 250 appendices à l'arrière assurent leur fixation temporaire sur la végétation ou le fond. Ils disposent d'un système à deux glandes : une glande sécrète une substance adhésive alors que l'autre permet la déconnexion du support.

Écologie 
Les gastrotriches sont des animaux marins ou dulçaquicoles des interstices des dépôts sédimentaires.

Reproduction 
Ils sont généralement hermaphrodites ; certains sont des femelles se reproduisant par parthénogénèse. 

L'appareil reproducteur masculin, quand il existe, est formé de 1 à 2 testicules reliés par un spermiducte au gonopore, dans la region ventrale postérieure. Quelques espèces présentent un organe péniforme. L'appareil reproducteur féminin dispose de 1 à 2 ovaires reliés à un utérus que prolonge un oviducte. Un organe caudal permet la formation du spermatophore (avec l'auto-sperme ) et sa transmission au partenaire.

L'œuf émis par le gonopore, conduit à un individu qui devient rapidement adulte par développement direct sans état larvaire. Ils font preuve d'eutélie, avec un développement donnant à maturité un nombre fixe de cellules. Toute croissance ultérieure est obtenue par augmentation de la taille des cellules. Ils ne vivent généralement qu'entre 3 et 21 jours.

Position phylogénétique 
Les gastrotriches forment un groupe monophylétique décomposable en deux clades : les chétonotides et les macrodasyides. Cependant, la position de Neodasys (Chaetonotida, Multitubulatina) est encore incertaine et rend discutable la monophylie des chétonotides.

Les Gastrotricha ont un temps été classé parmi les ecdysozoaires. Une étude plus récente sur des séquence d'ADNr 18S contredit cette hypothèse, les plaçant parmi les spiraliens.

 cladogramme des métazoaires.

Cladogramme selon une étude réalisée par Ferdinand Marlétaz en 2019:

Classification 
Selon , on en compte environ 430 espèces en deux ordres :
 ordre Chaetonotida
 famille Chaetonotidae Gosse, 1864 sensu Leasi & Todaro, 2008
 famille Dasydytidae Daday, 1905
 famille Dichaeturidae Remane, 1927
 famille Muselliferidae Leasi & Todaro, 2008
 famille Neodasyidae Remane, 1929
 famille Neogosseidae Remane, 1927
 famille Proichthydiidae Remane, 1927
 famille Xenotrichulidae Remane, 1927
 ordre Macrodasyida
 famille Cephalodasyidae Hummon & Todaro, 2010
 famille Dactylopodolidae Strand, 1929
 famille Hummondasyidae Todaro, Leasi & Hochberg, 2014
 famille Lepidodasyidae Remane, 1927
 famille Macrodasyidae Remane, 1924
 famille Planodasyidae Rao & Clausen, 1970
 famille Redudasyidae Todaro, Dal Zotto, Jondelius, Hochberg, Hummon, Kanneby & Rocha, 2012
 famille Thaumastodermatidae Remane, 1927
 famille Turbanellidae Remane, 1926
 famille Xenodasyidae Todaro, Guidi, Leasi & Tongiorgi, 2006
 Macrodasyida incertae sedis
 Gastrotricha incertae sedis

Quelques exemples de genres :
  Aspidiophorus (Chaetonotidae), Chaetonotus, Dactylopodola, Lepidodermella, Macrodasys, Tetranchyroderma (Thaumastodermatinae), Turbanella, Urodasys (Macrodasyidae).

Voir aussi

Références taxinomiques

Articles connexes 

 Faune interstitielle
 Sable
 Sable coquillier

Bibliographie 
 Swedmark B. (1967) Trois nouveaux gastrotriches macrodasyoïdes de la faune interstitielle marine des sables de Roscoff. Cahiers de Biologie Marine, 8, 323-330, PDF, 7 pages.

Notes et références 

Lophotrochozoa
Embranchement de protostomiens (nom scientifique)